Internationaal Fonetisch Alfabet, International Phonetic Alphabet
 International Phonetic Association
 International Police Association
 International Publishers Association, Internationale Associatie van Uitgevers
 International Press Academy, een Amerikaanse journalistenvereniging
 Interprofessioneel akkoord, een sectoroverschrijdend akkoord van de werknemers- en werkgeversorganisaties in België
 2-propanol of isopropylalcohol, een reinigings- en ontsmettingsmiddel
 India Pale Ale, een biersoort
 I.P.A. (Brouwerij 't IJ), een IPA van Brouwerij 't IJ

 Ipa (geslacht), spinnengeslacht